

Patronyme

Louis Dupire (1887 - 1942), journaliste français passionné de botanique.
Marguerite Dupire (née en 1920), ethnologue française.
Serge Dupire (né en 1958), acteur québécois.
Sarah Dupire (née en 1988), kayakiste algérienne. 
Raphaëlle Dupire (née en 1994), mannequin français.

Une grande famille d'architectes de Roubaix porte ce nom :

 Achille Édouard Dupire dit Édouard Dupire-Rozan (1842-1901)
Auguste Dupire-Deschamps (1848-1916) frère d'Achille
Maurice Dupire-Carissimo (1881-1958) fils d'Auguste
René Dupire-Eeckman (1888-1948) fils d'Auguste
Luc Dupire ou Luc Dupire-Glorieux (né en 1928) fils de Maurice
 Éric Yves Dupire ou Eric Dupire-Watine (né en 1961) fils de Luc

Toponyme
La Ferme Dupire situé à Villeneuve-d'Ascq.
Les serres Louis-Dupire situé à Montréal.

Homonymie de patronyme